Краснопартиза́нська () — вантажно-пасажирська залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці.

Розташована на магістральній лінії Джанкой — Севастополь у селі Красний Партизан Красногвардійського району Автономної Республіки Крим між платформою 1404 км (5 км) та станцією Єфремівська (7 км).

Станція збудована в 1874 році з відкриттям руху на Лозово-Севастопольської залізниці. До 1950-тих років мала назву Ташли-Даір. Була перейменована в Краснопартизанську через місцерозташування в однойменному селі.

Станція має 3 колії. Обладнана двома низькими платформами. Також на станції зал очікування, де є квиткові каси та камера схову. Станція використовується тільки для приміського сполучення. Роблять зупинку всі без винятку приміські електропоїзди, які курсують на перегоні Сімферополь — Джанкой.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Красногвардійського району
Залізничні станції Криму
Засновані в Україні 1874